Joseann Alexie Offerman (Los Ángeles, California; 10 de marzo de 1996) es una anunciadora de ring, luchadora profesional y cantante estadounidense. Se le conoce por su tiempo trabajando para la empresa WWE. En 2013, fue parte de la primera temporada del reality show Total Divas transmitido por la cadena televisiva, E!.

Infancia 
Offerman es hija del exjugador profesional en béisbol José Offerman. JoJo es de ascendencia mexicana y dominicana.

Carrera

WWE (2013-2021) 
En mayo de 2013, Offerman fue anunciada por WWE e E! Network para formar parte de su reality show titulado Total Divas, el cual muestra escenas detrás de la vida privada de divas selectas.

Offerman hizo su debut en el roster principal bajo el nombre de JoJo el 26 de junio, del 2013, en un episodio de WWE Main Event, cantando la canción de entrada para Tons of Funk junto a The Funkadactyls (Cameron y Naomi). Su versión de la canción fue más tarde publicada en iTunes. La semana siguiente en Raw, JoJo apareció durante un segmento en el backstage junto a The Bella Twins, Natalya, The Funkadactyls, y Eva Marie. El 22 de julio en un episodio de Raw, JoJo junto al elenco de Total Divas apareció en Miz TV, donde se introdujo a sí misma hacia el público. JoJo cantó el Himno nacional estadounidense en Summerslam el 18 de agosto.

El 26 de agosto en un episodio de Raw, JoJo apareció como anunciante del ring especial para un combate individual entre Natalya y Brie Bella. Después del combate, la Campeona de Divas, AJ Lee hizo una aparición interrumpiendo la victoria de Brie Bella mientras cortaba una worked shoot promo sobre el elenco de Total Divas. Seguido de esto, JoJo apareció como mánager para mostrar apoyo a sus compañeras del elenco Total Divas durante sus combates. JoJo tuvo su primer combate en Raw el 7 de octubre, haciendo equipo con Natalya y Eva Marie derrotando a Alicia Fox, Rosa Mendes, y Aksana en un six diva tag-team match, sin embargo JoJo no participó durante el combate. The Total Divas derrotaron a The True Divas (Alicia Fox, Aksana, Campeona de Divas AJ, Kaitlyn, Rosa Mendes, Tamina Snuka y Summer Rae) en un traditional survivor series elimination tag-team match en el evento Survivor Series y la noche siguiente en Raw.

Más tarde JoJo fue cambiada al territorio de desarrollo NXT a mediados de 2013, después fue confirmado que JoJo no regresaría a Total Divas para la segunda temporada. Trabajó como anunciadora del ring para Raw, y eventos de pago por visión. Fue silenciosamente despedida de la compañía a inicios de 2021.

Otros medios 
Offerman fue parte del elenco principal para la primera temporada del reality show televisivo Total Divas producido por WWE e E!. El show comenzó a transmitirse en julio de 2013. Offerman fue reemplazada por Summer Rae en la segunda temporada.

Vida personal 
Actualmente se encuentra en una relación con el luchador profesional Bray Wyatt. Ambos procrearon dos hijos: un niño llamado Knash Rotunda (nacido el 28 de mayo de 2019), cuyo padrino es el luchador Braun Strowman, y una niña llamada Hyrie Von Rotunda (nacida el 28 de mayo de 2020). Rotunda y Offerman se comprometieron el 28 de abril de 2022.

Filmografía

Campeonatos y logros 
 Wrestling Observer Newsletter
 Peor lucha del año (2013) con Brie Bella, Nikki Bella, Cameron, Naomi, JoJo & Natalya vs. AJ Lee, Aksana, Alicia Fox, Rosa Mendes, Kaitlyn, Summer Rae & Tamina Snuka el 24 de noviembre de 2013 en el PPV Survivor Series

Referencias

Enlaces externos 
 Perfil de JoJo en WWE.com
 

Nacidos en Los Ángeles
Cantantes infantiles de Estados Unidos
Cantantes femeninas de Estados Unidos
Exluchadores de la WWE
Luchadoras profesionales de Estados Unidos
Presentadores de lucha libre profesional